Мэттью Конгер (; род. 11 октября 1978, Плейно, Техас) — американский футбольный судьямеждународных соревнованиях представляющий Новую Зеландию. Обслуживает матчи чемпионатов Австралии и Новой Зеландии. Арбитр ФИФА с 2013 года.

Биография 
Мэттью Конгер родился и вырос в США, где и начал судить с 15-летнего возраста. В начале 2000-х годов переехал в Новую Зеландию и в первое время работал учителем физкультуры в начальной школе.

В 2010 году Конгер дебютировал в качестве главного арбитра в Лиге чемпионов ОФК, а в 2011 году принял участие в , на котором обслуживал матч за третье место.

В 2013 году Конгеру была присвоена международная категория ФИФА. В 2015 году он получил назначение на две игры молодёжного чемпионата мира, а также принял участие в Клубном чемпионате мира, где отсудил матч за третье место. Спустя год Конгер отсудил полуфинальную встречу Кубка наций ОФК, а также провёл две игры первого раунда футбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

17 ноября 2017 года Международной федерацией футбола был включён в предварительный список из 36 судей, которые могли бы обслужить игры чемпионата мира 2018, а 30 марта 2018 года попал в окончательный список арбитров турнира.

В 2017 году признавался лучшим арбитром Новой Зеландии.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио обслуживала мужской футбольный турнир, был главным арбитром в двух матчах группового этапа: Кот-д’Ивуар — Саудовская Аравия и ЮАР — Мексика.

В мае 2022 года ФИФА назначила его одним из 36 главных судей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Кубок мира ФИФА

Чемпионат мира 2022

Примечания 

Футбольные судьи Новой Зеландии
Судьи на летних Олимпийских играх 2016 года
Судьи на летних Олимпийских играх 2020 года
Судьи чемпионата мира по футболу 2018
Судьи чемпионата мира по футболу 2022